Roza-Claire-Jeanne Lutic (născută Jeanne-Claire-Rosa Stiers, măritată Lutic; n. 26 octombrie 1939, Ixelles, Belgia a fost jurnalist la Radio România Internațional și traducătoare. Este verișoară primară cu Kira Muratova.

Biografie 
Roza-Claire-Jeanne Lutic s-a născut în 26 octombrie 1939 la Ixelles, Belgia dintr-o mamă evreică și tată belgian. În 1947 se mută împreună cu mama ei la București.  La absolvirea facultății de filologie a Universității București, este angajată la Societatea Română de Radiodifuziune, Redacția Emisiunilor pentru Străinătate (R.E.P.S.) - Secția Franceză. Până în 1990 a fost colegă de redacție cu Paul Grigoriu. Continuă colaborarea cu instituția media până în 2017, mult după ieșirea la pensie. În toată această perioadă s-a prezentat la microfon cu numele de Ioana Lutic. În anul 2008 i-a fost decernat Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria F "Promovarea Culturii". A încetat din viață în data de 22.08.2022 la București, România, fiind înmormântată în cimitirul Străulești 2.

Traduceri 
 Pierre Rousseau – Călătorie la capătul științei; 1972, Ed. Modernă, București;
 San Antonio (Frédéric Dard) – Merge, San Antonio!; 1992, Ed. Forum, București;
 Jeanne Lutic - „Les grands poètes roumains des XIX-eme et XX-eme siecles: anthologie en langue francaise”; 1992 Ed. „Poésie Vivante en Pays Voconce”, Puyméras, France
 Francis Dessart – Onoare națională și solidaritate umană: itinerariul spiritual al lui Gandhi; 2006, Ed. Carpathia Press, București;
 Marie-Françoise Baslez – Biblie și istorie: iudaism, elenism, creștinism; 2007, Ed. Artemis, București;
 Malek Chebel – Dicționar enciclopedic al Coranului; 2010, Ed. Artemis, București.

Familia 
Mama - Nadejda Isaakovna Stiers (născută Reznik, 20 noiembrie 1903, Chișinău – 29 aprilie 1983, București, România), membru al Partidului Comunist din Belgia în 1928-1947, și al Partidului Comunist din România în 1947-1983, farmacistă, a fost căsătorită cu jurnalistul belgian Eduard Stiers (fr. Edouard Hubert Stiers , 1905-1942), care publica sub pseudonimul Ellie Sylvain; a fost arestată, în anii ocupației Belgiei și a fost internată în lagărul de concentrare Ravensbrück, a primit mai multe medalii și decorații belgiene și românești. În Belgia, ea a condus Uniunea lucrătorilor străini, Liga Femeilor Muncitoare împotriva Războiului și a Sărăciei (Ligue des femmes travailleuses contre la Guerre et la misère), a fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia. După deces a fost incinerată iar urna se află la Crematoriul Cenușa alături de cea a surorii ei, Natalia Scurtu. A făcut parte din rezistența antifascistă belgiană.

Tata - Edouard Stiers (1 noiembrie 1905, Bruxelles, Belgia – 9 februarie 1942, Neuengamme, Germania), membru al Partidului Comunist din Belgia, jurnalist care publica sub pseudonimul Ellie Sylvain în ziarul Le Drapeau Rouge; a făcut parte din rezistența antifascistă belgiană; fost arestat în 1940 și trimis în lagărul de concentrare de la Vernet, Franța. În anul 1941 este arestat din nou și internat în lagărul de la Neuengamme, Germania, unde moare de febră tifoidă.

Soțul - Mihai-Dan Lutic (31.10.1938, Turda, Cluj, România - 03.11.2012, București, România), a fost profesor de matematică și director de școală la Filipești de Tîrg, Prahova; din 1965 până în 1991 a fost redactor la revista Academiei de Studii Economice. În 1991 a fost ales Secretar General al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a ocupat această funcție până în 2005 când a ieșit la pensie. A decedat în 2012 la București, fiind înmormântat la Breaza, Prahova.

Surse 
 

Lutic, Jeanne-Claire-Rosa
Lutic, Jeanne-Claire-Rosa
Lutic, Jeanne-Claire-Rosa
Lutic, Jeanne-Claire-Rosa
Lutic, Jeanne-Claire-Rosa
Decese în 2022